Куршаки — название населённых пунктов:

Россия 
 Куршаки — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Куршаки — деревня в Кикнурском районе Кировской области.